Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Pavel Složil e Kim Warwick 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Pavel Složil /  Kim Warwick (finale)
 Gary Donnelly /  Blaine Willenborg (secondo turno)
 Libor Pimek /  Slobodan Živojinović (semifinali)

 Hans Gildemeister /  David Graham (primo turno)
 Charles Cox /  Mark Dickson (primo turno)
 Ernesto Fernández /  Erik Van't Hof (primo turno)
 Chris Lewis /  Mel Purcell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1985